Герберт Зельпін (1902—1942) — німецький кінорежисер і сценарист.

 Зельпін — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Росток.